

Astronomie 
 (20403) Attenborough, astéroïde.

Patronyme 

 Richard Attenborough (1923-2014), acteur, producteur et réalisateur britannique ;
 Michael Attenborough (1950-), metteur en scène britannique, fils de Richard Attenborough ;
 David Attenborough (1926-), rédacteur scientifique et chercheur naturaliste britannique, frère de Richard Attenborough ;